Teya o Teyá es un término que puede referirse a:

 Teya, último rey ostrogodo en Italia.
 Teya, uno de los ciento seis municipios de Yucatán, México; 
 Teya, población del estado de Yucatán, México, cabecera del municipio homónimo; 
 Teya, localidad en Yucatán, México, perteneciente al municipio de Kanasín; 
 Teya, antigua hacienda del siglo XVII en la población homónima del municipio de Kanasín, en Yucatán, México; 
 Teyá, municipio de Barcelona, en Cataluña, España.